Ve Formuli 1 v roce 1995 se opět uskutečnilo celkem 16 závodů Grand Prix. Mistrem světa se stal podruhé Michael Schumacher, tentokrát s vozem Benetton-Renault B195. Pohár konstruktérů získala stáj Benetton.

Pravidla 
 Boduje prvních šest jezdců podle klíče:
 1. 10 bodů
 2. 6 bodů
 3. 4 body
 4. 3 body
 5. 2 body
 6. 1 bod

Složení týmů

Velké ceny

Konečné hodnocení

Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Národy 
 Velká Británie 193
 Německo 117
 Francie 61
 Rakousko 31
 Finsko 22
 Brazílie 11
 Itálie 5
 Japonsko 1
 Portugalsko 1

Související články 
 Historie Formule 1

Externí odkazy 
 

 
Formule 1 podle let